Georg Braun peut désigner :
 Georg Braun (1541-1622), un cartographe allemand ;
 Georg Braun (1907-1963), un footballeur autrichien.